Een walburcht
 De muur van een burcht
 Een stadsmuur
 Burgwal (Delft)
 Fluwelen Burgwal (Den Haag)
 Burgwal (Enkhuizen)
 Burgwal (Haarlem)
 Burgwal (Kampen)
 Charissa Burgwal
 Rudy Burgwal